IS-3 steht für:
 IS-3 (Panzer), ein schwerer sowjetischer Panzer
 , ISO-3166-2-Code der isländischen Region

IS003